

Persone
Alessio Brogi (1966) – ex calciatore italiano
Franco Brogi Taviani, conosciuto come Franco Brogi (1941) – attore italiano
Giacomo Brogi (1822-1881) – fotografo italiano
Giulio Brogi (1931-2019) – attore italiano
Giuseppe Brogi (1900-1976) – compositore di scacchi italiano
Marco Dino Brogi (1932-2020) – arcivescovo cattolico italiano
Marina Brogi (1967) – economista italiana
Paolo Brogi (1944) – giornalista, scrittore e blogger italiano
Renato Brogi (1873-1924) – compositore italiano

Altro
Brogi – personaggio del manga ed anime One Piece di Eiichirō Oda
Palazzina Brogi – edificio ottocentesco di Firenze